Новосибирск находится в зоне континентального климата.

Температура воздуха 
Средняя температура воздуха в Новосибирске, по данным многолетних наблюдений, составляет +0,2 °C. Самая низкая температура зафиксирована 9 января 1915 года (−51,1 °C), самая высокая — 12 июля 2014 года (+37.3 °C).

Климатограмма

Примечания

Ссылки 
 
 

География Новосибирска
Новосибирск